Kosman může být:

 kosman (rod) – rod drápkatých opic z čeledi kosmanovití
 kosman bělovousý
 kosman černouchý
 kosman stříbřitý
 kosman zakrslý

příjmení osob
 Admiel Kosman – izraelský básník a pedagog
 Justin Kosman – americký fotograf
 Marceli Kosman – polský historik a popularizátor dějin
 Mike Kosman – americký basketbalista

jiný význam
 Kosman (Bosna a Hercegovina) – obec v Bosně a Hercegovině

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení